Ciğerci ist der Familienname folgender Personen:
 Tolcay Ciğerci (* 1995), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Tolga Ciğerci (* 1992), deutsch-türkischer Fußballspieler